La yod (de la letra hebrea yud /j/) es un término lingüístico utilizado para designar tanto a la semivocal palatal que aparece en diptongo decreciente, como a la consonante aproximante palatal que aparece en diptongo creciente. Se utiliza especialmente en Lingüística histórica en los casos en que este fonema influye en la evolución de los sonidos contiguos, por ejemplo en la transformación del latín vulgar en diversas lenguas románicas a causa de la falta de fonemas consonantes palatales en su sistema fónico.

En español la -i- de peine tiene valor de yod semivocálica mientras que la -i- de cielo tiene valor de yod semiconsonántica.

Clases de yod en la fonética diacrónica del español 

Yod primera: Tj, Kj > z. Ausencia de inflexión vocálica. FŎRTĬA > fuerza; PĔTTĬA > pieza; LŬTEA > loza; MALĬTĬA > maleza; MĬNĀCĬA > amenaza.
Yod segunda
I) Lj [lj], C’L /kl/, G’L /gl/, T’L /tl/. Inflexiona /ǫ/ impidiendo su diptongación: FŎLĬA > hoja; VĔT(U)LU > viejo; CŬSCŬLIU > coscojo; CĬLIA > ceja; PĂLĔA > paja.
II) Nj [nj], GN /gn/, NGj [ngj]. Inflexiona /ę/ y vacila en /ẹ/, /ọ/: SŎMNĬU > sueño; INGĔNĬU > engaño; CŬNEA > cuña; LĬGNA > leña; ĂRĀNĔA > araña.
Yod tercera
I) Gj /gj/. Dj /dj/. Inflexiona /ę/, /ǫ/ y vacila en /ọ/: PŎDĬU > poyo; PULĔGĬU > poleo; FŬGIO > huyo; FASTĬDIU > hastío; ĔXĂGĬU > ensayo.
II) Bj /[bj], Mj [mj]. Inflexiona /ę/, /ǫ/, /ẹ/ y/ọ/: FŎVEA > hoya; NĔRVĬU > nervio; RŬBEU > ruyo, royo; VĬNDĒMĬA > vendimia; LĂBĬU > labio
Yod cuarta
I) CT [kt] > [i̯t], X /ks/ [i̯s]. Inflexiona /a/, /ę/, /ǫ/ y/ọ/: NŎCTE > noche; LĔCTU > lecho; TRŬCTA > trucha; STRĬCTU > estrecho; FĀCTU > hecho
II) Rj [rj], Sj [sj], Pj [pj]. Inflexiona /a/, /ę/, /ǫ/, /ẹ/ y/ọ/: CŎRĬU > cuero; MĀTĔRĬA > madera; AUGŬRĬU > agüero; CĒREU > cirio; RĪPĀRĬA > ribera
III) Síncopa. Inflexiona /a/, /ę/, /ǫ/, /ẹ/ y/ọ/: CŎLLĬ(G)O > cojo; GRĔ(G)E > grey; CŌ(G)ĬTAT > cuida; NĬTĬ(D)U > nidio; PRŎBĀ(V)Ī > probé.

Yotacización 

Yotacización o yotización es el fenómeno de convertirse en yod un sonido consonante; por ejemplo, la "c" de "lacte" en la "i" de "laite".

Enlaces externos 
 La yod en Hispanoteca

Referencias 

Consonantes aproximantes
Vocales